Trimeniaceae – rodzina należąca do jednej z najstarszych linii rozwojowych roślin okrytonasiennych – rzędu Austrobaileyales. Należy do niej jeden rodzaj Trimenia (dawniej wyodrębniano w ramach rodziny także rodzaj Piptocalyx Oliv. ex Benth.), którego przedstawiciele występują we wschodniej Australii, na Nowej Gwinei oraz okolicznych wyspach sięgając na wschodzie do archipelagu Fidżi, Samoa i Markizów. W obrębie rodzaju wyróżnia się 5–6 gatunków.

Morfologia 

 Pokrój Drzewa i pnącza osiągające do 20 m wysokości, czasem też więcej. Młode pędy nagie lub omszone, często z gruczołami, zawierają olejki eteryczne
 Liście Naprzeciwległe, całobrzegie lub ząbkowane. Gruczołowato (przejrzyście) punktowane, pierzasto żyłkowane, bez przylistków.
 Kwiaty Drobne, wiatropylne, obu- lub jednopłciowe (męskie), zebrane w wyrastające szczytowo lub w kątach liści wierzchotki, grona i wiechy. Listki okwiatu liczne (10–50), niezróżnicowane. Pręciki obecne są w kwiatach obupłciowych i pręcikowych w liczbie (7–)10–20(–23), wyrastają spiralnie i są wolne. Zalążnia z jednego lub dwóch owocolistków, jednokomorowa. Zalążek pojedynczy w komorze, duży, anatropowy.
 Owoce Niewielkie, kulistawe, mięsiste, w typie pestkowców, z pojedynczym, spłaszczonym nasionem.

Systematyka 
W systemie Takhtajana (2009) rośliny tu zaliczane wyodrębniane były w ramach monotypowych rodziny Trimeniaceae i rzędu Trimeniales. Stanowią grupę siostrzaną względem cytryńcowatych Schisandraceae, wraz z którymi w systemach APG łączone są w rzędzie Austrobaileyales.

 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz gatunków
 Trimenia macrura (Gilg & Schltr.) Philipson
 Trimenia moorei (Oliv.) Philipson
 Trimenia neocaledonica Baker f.
 Trimenia nukuhivensis W.L.Wagner & Lorence
 Trimenia papuana Ridl.
 Trimenia weinmanniifolia Seem.

Przypisy 

Austrobaileyales